Il singolare  del Copa Sevilla 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Pere Riba ha difeso il titolo vinto nel 2008 battendo in finale 7–6(2), 6–2  Albert Ramos Viñolas.

Teste di serie

  Daniel Gimeno Traver (quarti di finale)
  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
  Santiago Ventura (semifinali)
  Iván Navarro (primo turno)

 Pere Riba (campione)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Júlio Silva (semifinali)
 James Ward (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Sevilla 2009